Цол може да се отнася за:

 Цол – англо-американска единица за дължина
 Цол – село в Словения, регион Горишка, община Айдовшчина